Neustädter See steht für:
 Neustädter See (Magdeburg), See in Magdeburg
 Neustädter See (Mecklenburg), See in Neustadt-Glewe
 Neustädter See (Stadtteil), Stadtteil von Magdeburg